

Sigle 
 Quantum well – pozzo quantico

Codici 
 QW – codice vettore IATA di Blue Wings e SkyKing Turks and Caico